Вильямьель-де-ла-Сьерра ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 17,88 км². Население — 34 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Бургоса